Frans rugbyteam (mannen), het rugbyteam van Frankrijk voor mannen.
Frans rugbyteam (vrouwen), het rugbyteam van Frankrijk voor vrouwen.
Frans rugbyteam (onder 20), het rugbyteam van Frankrijk onder 20.
Frans rugby sevensteam (mannen) Rugby Seven mannenploeg in de zevenmansvariant
Frans rugby sevensteam (vrouwen) Rugby Seven vrouwenploeg in de zevenmansvariant